Ружица може бити:
 Ружица, „мала ружа“
 Ружица (име), женско име
 Црква Ружица, црква у Београдској тврђави
 Ружица, старо име за Гњилане
 Ружица (календар)

Види још 
 Ружа (вишезначна одредница)